

Sigle 
 OFP – Open face poker
 OFP – Operation Flashpoint